MF1 Racing – zespół Formuły 1, który po wykupieniu przez firmę Spyker Cars w połowie sezonu 2006 zmienił oficjalną nazwę na Spyker MF1 Racing
 Spyker F1 – zespół utworzony na bazie MF1 Racing po wykupieniu przez Spyker Cars. W Formule 1 zadebiutował w sezonie 2007.